Jonáš Forejtek e Jiří Lehečka erano i campioni in carica, ma entrambi non erano più eleggibili per superamento limite età.

Edas Butvilas e Alejandro Manzanera Pertusa hanno conquistato il titolo battendo in finale Daniel Rincón and Abedallah Shelbayh con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Jack Pinnington Jones /  Shang Juncheng (secondo turno, ritiro)
  Sean Cuenin /  Luca Van Assche (primo turno)
  Alexander Bernard /  Dali Blanch (secondo turno)
  Leo Borg /  Mark Lajal (secondo turno)

  Maks Kaśnikowski /  Aleksander Orlikowski (primo turno)
  Bruno Kuzuhara /  Ethan Quinn (secondo turno)
  Viacheslav Bielinskyi /  Petr Nesterov (secondo turno)
  Daniel Mérida Aguilar /  Coleman Wong (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

References

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021